Gabi steht für:

 Gabi, Vorname
 Gabi (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Gabi (Kurzfilm), deutscher Spielfilm (2017)
 Gabi, philippinischer Name für das Wurzelgemüse Taro
 Gabi (Niger), Landgemeinde im Departement Madarounfa
 Gabi (Simplon), Ortsteil der Schweizer Gemeinde Simplon VS

GABI steht für
 Great American Biotic Interchange, siehe Großer Amerikanischer Faunenaustausch

Siehe auch:
 Mount Gabi
 Gabii
 Gaby (Begriffsklärung)